Głusk – wieś w województwie mazowieckim
 Głusk – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Głusk
 Głusk – gmina wiejska w województwie lubelskim
 Głusk – dawna gmina w województwie warszawskim
 Głusk – dawna gromada w powiecie nowodworskim w województwie warszawskim
 Głusk – dzielnica Lublina
 Głusk – miasto na Białorusi